

Sigle 
 Geometric Description Language – linguaggio di programmazione
 Glucono delta-lactone – acido organico naturale
Grado di libertà

Codici 
 GDL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Guadalajara, Messico
 gdl – codice ISO 639-3 della lingua dirasha